Акбулатово — деревня в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

География 
Находится на правом берегу реки Сакмара, в 6 км от поселка Новосамарск.

История 
В «Списке населенных мест» 1871 г. — башкирская деревня Акбулатова (Нижняя Баишева, Бишай).

Население

Примечания 

Населённые пункты Кувандыкского городского округа